Cunhado (cunhada, no feminino), do latim cognātus, é a irmã e/ou irmão de um dos cônjuges relativamente ao outro cônjuge, e vice-versa. Eles são legalmente considerados "parentes por afinidade". Para efeitos jurídicos, os cunhados são parentes de segundo grau com uma linha de parentesco colateral preferente.

Se um par de irmãos casar-se com outro par de irmãos, os cunhados são duplamente aparentados, cada um dos quatro por meio do cônjuge e do irmão, enquanto os filhos dos dois casais são primos duplos.

Já concunhado(a) é o cunhado de um cônjuge em relação ao outro.

Cultura 
Um estudo, examinando a questão da inveja no sistema triádico de irmãos, cunhados e cônjuges, concluiu que "O relacionamento entre cunhados compartilhava semelhanças com os relacionamentos conjugais e entre irmãos".

Na lei islâmica (shariʿa) e na lei judaica (halakhah), as relações sexuais entre cunhados são consideradas incestuosas (sendo proibidas, portanto), a menos que o cônjuge não seja mais casado. Inversamente, no judaísmo havia o costume do yibbum, segundo o qual um homem tinha o dever não obrigatório de se casar com a viúva sem filhos de seu irmão falecido para que ela pudesse ter descendentes com ele.

Relações de parentesco